Bennie steht für:

 Kurzform eines männlichen Vornamens, siehe Ben (Vorname) #Bennie

Bennie ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Bennie (* 1956), neuseeländischer Vielseitigkeitsreiter
 Steven Bennie (* 1981), schottischer Snookerspieler

Siehe auch:
 George Bennie Railplane
 Benni
 Benny